Santa Vitória do Palmar kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Vitória do Palmar (ort), Rio Grande do Sul, 
 Santa Vitória do Palmar (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar